

Codici 
 TWA – codice vettore ICAO della Trans World Airlines
 twa – codice ISO 639-3 della lingua twaa

Altro 
 Twa – popolo pigmeo dell'Africa